Valk kan syfta på:
Valk (ammunition) – en noggrant bearbetad utbuktning på främre och ibland bakre del av livet till en eldrörsprojektil eller eldrörsgranat som har till uppgift att styra projektilen medan den färdas i eldröret
Fettvalk – en utbuktning på huden som orsakats av extra mycket fett under huden
Hudvalk – en förhårdnad på huden som uppkommit genom långvarig friktion eller tryck

Geografi

Estland 

 Valga, länshuvudort, Valga län, Valga linn,

Lettland 

 Valka, kommunhuvudort, Valka Municipality,